Klisura – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Fojnica
 Klisura – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Błagojewgrad
 Klisura – wieś w Bułgarii
 Klisura – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim, w gminie Samokow
 Klisura – miasto w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw i gminie Karłowo
 Klisura – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Doljevac
 Klisura – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka
 Klisura – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Surdulica